chrust – małowymiarowy sortyment drewna
 Chrust – album Igora Herbuta z 2020 roku
 faworki – znane też jako chrust lub jaworki, polskie tradycyjne, chrupkie ciastka